Jméno Bonifác Procházka označuje nebo označovalo více osob:

 Bonifác Procházka (františkán) (?–1754) – český františkán a kazatel
 Bonifác Procházka (cisterciák) – mnich žďárského kláštera činný na přelomu 18. a 19. století